

Geografia 
 Moffat – burgh di Dumfries e Galloway, Scozia (Regno Unito)
 Moffat – città della Contea di Saguache, Colorado (Stati Uniti)

Persone 
 Aidan Moffat – cantante e musicista scozzese
 Alfred Edward Moffat – musicista, compositore ed editore scozzese
 Donald Moffat – attore britannico naturalizzato statunitense
 Steven Moffat – sceneggiatore e produttore televisivo britannico

Altro 
 Clan Moffat – clan scozzese